

Anno 
 425 o 425 a.C.

Codici 
 425 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Taylor Range Observatory, presso Brisbane, nel Queensland, in Australia

Matematica 
 425 – numero